Hastenpflug ist Familienname von:
Friedrich Hastenpflug (1812–1877), deutscher Richter und Politiker
Timo Hastenpflug (* 1984), deutscher Schauspieler
Siehe auch:
 Hassenpflug